Жива хлорид или живин хлорид се може односити на:

 Жива (I) хлорид, -{Hg2Cl2}-
 Жива (II) хлорид, -{HgCl2}-